Álvarez ou Alvarez est originellement un patronyme hispanique.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Alvarez and Cruz est un film américain réalisé par Vince Lozano.
 Alvarez Kelly est un film américain réalisé par Edward Dmytryk, sorti en 1966.
 Eduardo Alvarez et son fils Miguel Alvarez sont des personnages de la série télévisée Oz.

Musique 
 Adalberto Álvarez y su Son est un groupe musical cubain créé par Adalberto Álvarez.

Patronyme 
Álvarez ou Alvarez est un patronyme d'origine castillane. C'est le seizième patronyme le plus répandu en Espagne. Le nom Alvarez, comme une grande partie des noms espagnols, est formé sur un nom de baptême (ou prénom) avec le suffixe de filiation -ez. Dans le cas d'Alvarez, le nom de baptême est Alvaro, Alvarez signifie donc « fils d'Alvaro ».

Le prénom Álvaro aurait des origines germaniques, Wisigoths précisément, qui dominèrent la péninsule ibérique dès le , jusqu'à l'invasion musulmane du . Álvaro viendrait de l'ancien prénom germanique Halward (hal = « caché, mystérieux », ward = « gardien »). Une autre hypothèse donne pour origine du nom Alvarez le mot arabe Al Fares, qui signifie « chevalier » en arabe.

 Adalberto Álvarez (1948-2021), pianiste, compositeur et arrangeur cubain ;
 Agustín Álvarez Martínez (2001-), footballeur uruguayen ;
 Aida Álvarez (1950-), femme politique américaine ;
 Albert Alvarez (Albert-Raymond Gouron dit, 1861-1933), ténor et musicien français ;
 André Alvarez (1923-2005), joueur de rugby à XV français ;
 Ángel Álvarez (1906-1983), acteur espagnol ;
 Ángela Álvarez (1927-), chanteuse cubaine ;
  ;
 Antonio Álvarez Desanti, homme d'affaires et homme politique du costaricien ;
 Antonio Álvarez Jonte (1784-1820), personnalité des guerres d'indépendance en Amérique du Sud ;
 Antonio Álvarez Pérez dit Ito (né en 1975), joueur de football espagnol ;
 Ariel Álvarez Leyva (1973-), joueur et entraîneur cubain de football ;
 Armando Álvarez (1970-), joueur espagnol de football ; 
 Balthazar Alvarez (1533 - 1580), jésuite espagnol, confesseur et auteur spirituel du XVIe siècle 
 Bárbara Álvarez (1970-), directrice de la photographie argentine ;  
 Bobby Álvarez (1955-), basketteur portoricain ;
 Carlos Álvarez-Nóvoa (1940-2015), metteur en scène, écrivain, acteur et conférencier espagnol ;
 Carlos Álvarez (1952-), footballeur argentin ;
 Carlos Álvarez (né en 1966), baryton espagnol ;
 Cayetana Álvarez de Toledo (1974-), journaliste et femme politique espagnole ;
 Céline Alvarez (1983-), linguiste, professeurs des écoles, auteur d'un livre sur la science de l'éducation en maternelle ;
 César Rodriguez Alvarez (1920-1995), joueur de football espagnol ;
 Chico Alvarez (1920-1992), trompettiste de jazz américain ;
 Cristian Álvarez (1980-), footballeur chilien ;
 Darío Álvarez (1989-), joueur de baseball dominicain ;
 Dheliz Álvarez (1982-), avocate et femme politique vénézuélienne ;
 José Alvarez y Cubero (1768-1827), sculpteur espagnol ;
 Eddie Alvarez (1984-), pratiquant de MMA américain ;
 Eduardo Alvarez (1990-), patineur de vitesse sur piste courte américain ;
 Elbio Álvarez (1994-), footballeur uruguayen ;
  ;
 Emilio Walter Álvarez (1939-2010), footballeur uruguayen ;
 Emilio Benfele Álvarez (né en 1972), joueur de tennis espagnol ;
 Enrique Álvarez Sanjuan (1975-), footballeur espagnol ;
 Everett Alvarez Jr. (1937-), militaire américain ;
 Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel (1508-1582), gouverneur des Pays-Bas ;
 Francis Alvarez (1982-), joueur de rugby à XV français ;
 Francisco Fernández Álvarez (1955-), homme politique espagnol ;
  ;
 Francisco Álvarez-Cascos (né en 1947),  homme politique espagnol ;
 Francisco Álvarez Martínez (né en 1925), cardinal espagnol ;
 Galo Alvarez Quinones (1978-), joueur de rugby à XV argentin ;
 Gastón Álvarez (2000-), footballeur uruguayen
 Germán Álvarez Beigbeder (1882-1968), compositeur espagnol ;
 Gregorio Álvarez (1925-2016), général uruguayen ;
 Heherson Alvarez (1939-2020), homme politique philippin ;
 Henderson Álvarez (1990-), joueur de baseball vénézuélien ;
 Isaac Alvarez (1930-2020), comédien, mime, chorégraphe et pédagogue français ;
 Isabel Alvarez de Toledo (1936-2008), duchesse de Medina Sidonia, écrivaine espagnole ;
  ;
 Jean-Raphaël Alvarez (1979-), joueur de rugby à XV français ;
 José Álvarez (1989-), joueur de baseball vénézuélien ;
 Josep Lluís Trapero Álvarez (1965-), militaire espagnol ;
 Joseph Álvarez (1771-18?), sculpteur espagnol ;
 Juan Álvarez Benítez (1790-1867), militaire, général puis président du Mexique par intérim ;
 Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853), économiste et homme politique espagnol ;
 Julia Alvarez (1950-), poétesse, romancière et essayiste américaine ;
 Julián Álvarez (2000-), joueur de football argentin ;
 Karla Álvarez (1972-2013), actrice mexicaine ;
 Kily Álvarez (1984-), joueur de football équatoguinéen ;
 Kyle Patrick Alvarez (1983-), scénariste et réalisateur américain :
 Laurent Alvarez (1990-), patineur artistique suisse;
 Elia María González-Álvarez y López-Chicheri (1905-1998), sportive espagnole de l'Entre-Deux-Guerres ;
 Lola Álvarez Bravo (1907-1993), photographe mexicaine ;
 Lola Álvarez (19?-), journaliste et dirigeante d'entreprise espagnole ;
  ;
 Mabel Alvarez (1891-1985), peintre américaine ;
 Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), photographe mexicain ;
 Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez (1933- ), compositeur espagnol, fils de Germán Álvarez Beigbeder ;
 Marcelo Álvarez (1962-), ténor argentin ;
 Marian Álvarez (1978-), actrice espagnole ;
 Melania Alvarez de Adem (19?-), mathématicienne et enseignante mexicaine ;
  ;
 Mercedes Álvarez (1966-), cinéaste espagnole ;
 Miguel Álvarez-Fernández (1979-), compositeur de musique contemporaine instrumentale et électroacoustique espagnol ;
 Miguel Luis Álvarez (1987-), coureur cycliste mexicain ; 
 Nathalie Álvarez Mesén (1988-), réalisatrice costaricienne ; 
 Nicasio Álvarez Cienfuegos (1764-1809), poète espagnol ;
 Óscar Álvarez Sanjuán (1977-), footballeur espagnol ;
 Oswaldo Brenes Álvarez (1942-2013), prélat catholique costaricien ;
  ;
 Pablo Álvarez Menéndez (1985-), footballeur international uruguayen ;
 Pablo Álvarez Núñez (1980-), footballeur espagnol ;
 Pablo Álvarez Valeira (1984-), footballeur argentin.
 Pato Álvarez (1934-2022), joueur puis entraîneur de tennis colombien ;
 Patricia Álvarez (1998-), joueuse de hockey sur gazon espagnole ;
 Pedro Álvarez de Toledo y Leiva (v. 1585-1654), gentilhomme espagnol, général, administrateur colonial et diplomate ;
  ;
 Pedro Álvares Cabral (1467/1468-~1520), navigateur portugais ;
 Pedro Álvarez de Toledo y Pimentel ou Pierre Alvarez de Tolède (1484-1553), militaire castillan, vice-roi de Naples ;
 Pedro Álvarez de Toledo Osorio y Colonna ou Pierre Alvarez de Tolède (1546-1627), militaire et homme politique espagnol ;
 Ramón Bruguera Álvarez (1899-1988), footballeur espagnol ;
 Ramón Álvarez Valdés Castañón (1866-1936), avocat, juge et homme politique espagnol ;
 Rodrigo Álvarez (1999-), coureur cycliste espagnol ;
  ;
 Ricardo Gabriel Álvarez (né en 1988), footballeur argentin ;
 Rimas Álvarez Kairelis (1974-), joueur de rugby à XV argentin ;
 R. J. Alvarez (1991-), joueur de baseball américain ;
 Santiago Álvarez (1919-1998), cinéaste cubain ;
 Sara Álvarez (1975-), judokate espagnole ;
 Sara Rey Alvarez (1894-1949), écrivaine, féministe et femme politique uruguayenne ;
 Saúl Álvarez (1990-), boxeur mexicain ;
  ;
 Sergio Álvarez Mata (1962-), un homme politique mexicain ;
 Sergio Álvarez Boulet (1979-), un haltérophile cubain ;
 Sergio Álvarez Moya (1985-), un cavalier espagnol ;
 Sergio Álvarez Conde (1986-), un footballeur espagnol ;
 Sergio Álvarez Díaz (1992-), un footballeur espagnol ;
 Tavo Álvarez (1971-), joueur de baseball mexicain ;
 Walter Alvarez (1940-), géologue américain ;
 Wilson Álvarez (1970-), joueur de baseball vénézuélien ;
 Yordan Álvarez (1997-), joueur de baseball cubain.

Toponyme

Argentine 
 Álvarez, une commune du département de Rosario (province de Santa Fe) ;

Espagne 
 , un quartier de la municipalité de Tegueste, sur l'île de Tenerife (Canaries) ;

Mexique 
 , une ville de l'État du Guerrero ;
 , une ville de l'État de Colima ;

Uruguay 
 Pueblo de Álvarez, une ville située dans le département de Durazno.

Références 

Patronyme hispanique
Homonymie de titre